Shingo Kunieda era il campione in carica, ma è stato eliminato in semifinale da Gordon Reid.

Gustavo Fernández ha conquistato il titolo battendo in finale Gordon Reid con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Shingo Kunieda (semifinale)

  Gustavo Fernández (campione)

Tabellone

Note 

Open di Francia 2019